National Soccer League (2000–01) – dwudziesta piąta edycja piłkarskiej ligi National Soccer League (NSL). W dwudziestym piątym sezonie wystąpiło 16 drużyn. Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna Wollongong Wolves, która w finałowym meczu Grand Final pokonała drużynę South Melbourne FC.

Uczestnicy sezonu 2000-2001  
Adelaide Force
Brisbane Strikers
Canberra Cosmos
Carlton SC
Eastern Pride
Football Kingz FC
Melbourne Knights
Marconi Stallions
Newcastle United FC
Northern Spirit FC
Parramatta Power
Perth Glory
South Melbourne FC
Sydney United
Sydney Olympic
Wollongong Wolves

Rozgrywki

Tabela 

a) Oznaczenia: M - mistrz kraju z sezonu 1999–2000, Z - zwycięzca sezonu zasadniczego 1999–2000, B - beniaminek.
b) Sześć najlepszych drużyn awansowało do serii finałowej.
c) Uwagi: 1 W wyniku wycofania się dwóch zespołów (Carlton SC, Eastern Pride) w trakcie rozgrywek rzeczywista liczba spotkań rozegrana przez poszczególne zespoły była różna.
2 Canberra Cosmos wycofała się po zakończeniu rozgrywek z powodu problemów finansowych.
3 Eastern Pride wycofał się z rozgrywek po 26 kolejce. Czterem ostatnim przeciwnikom (Wollongong Wolves, South Melbourne, Sydney United i Sydney Olimpic) został przyznany walkower w stosunku 3-0.   
4 Carlton SC rozegrał w sezonie 2000–01, osiem pierwszych kolejek (zdobywając w nich 13 punktów). Następnie zespół wycofał się z rozgrywek z powodu problemów finansowych, a wszystkie mecze Carlton SC zostały zweryfikowane jako walkower w stosunku 3-0.

Seria finałowa

Grand Final  

MISTRZ AUSTRALII 2001

Wollongong Wolves DRUGI TYTUŁ

Nagrody  
Zawodnik roku: Scott Chipperfield (Wollongong Wolves)
Trener roku: Micheal Peterson

Przypisy

Bibliografia 
The National Soccer League, [dostęp 8 kwietnia 2011].

National Soccer League
2000 w piłce nożnej
2001 w piłce nożnej
2000 w Australii
2001 w Australii